Курикали Коч-и-Мустафа-бей Гёмюрджинский (тур. Kuricali Koƈ u Mustafa Bey, род. в Корче — ум. 1650 или 1654 г. Стамбул) — османский политический деятель, писатель и придворный.

Жизнь и творчество 
Кочи-бей родился в албанской христианской семье. Был отобран (в рамках Девширме) для обучения в стамбульской придворной школе Эндерун, при этом обращён в ислам. В годы правления султана Ахмеда I Кочи-бей окончил своё образование и поступил на придворную службу. Наиболее известным его сочинением является Risâle-i Koçi Bey, написанное в 1630/1631 годы и посвящённое молодому султану Мураду IV. Эта аналитическая работа является крупнейшим произведением турецкой политической литературы XVII столетия, созданная в крайне сложный период существования Османского государства и содержащая трезвый анализ происходящих в империи разрушительных процессов. Кочи-бей в своём сочинении также требует срочного проведения серьёзных государственных реформ, способных вывести турецкое общество из охватившего его кризиса. В результате осуществления предложенных мероприятий автор надеется вернуть стране то могущество, которым она обладала в годы правления султана Сулеймана I Великолепного. В отличие от предыдущих и последовавших за нею работ подобного рода автор не жалеет критических слов при описании положения дел в Османской империи. Так, 1574 год, год смерти султана Селима II он считает переломным в судьбе государства, после которого начинается период всё углубляющегося упадка. До этого момента ленная, войскообразующая система тимар служила основой государственной системы и обеспечивала новые территориальные завоевания, пополнявшие казну. Однако после указанного года всё большее значение в управлении государством приобретают придворные клики, группирующиеся вокруг султанского гарема и великого визиря, а также дворцовые части янычаров. Усиливается при дворе и в армии кумовство и протежирование в ущерб истинно способным чиновникам и военным. Духовенство и связанный с ним институт судебной власти невежественно и должно повысить свой как культурный, так и профессиональный уровень, больше интересоваться современными науками. В то же время налоговое бремя для населения Османской империи следовало бы уменьшить.

Благодаря своим смелым, решительным идеям Кочи-бей становится первым советником молодого и энергичного султана Мурада IV. Это же положение он сохраняет и при наследнике Мурада, султане Ибрагиме. В 1640 году Кочи-бей пишет второе, более умеренное сочинение о переустройстве дел в Османском государстве и о необходимости проведения реформ в различных областях управления страной. После свержения Ибрагима Кочи-бей попал в опалу и был изгнан от султанского двора. Умер в Стамбуле, похоронен был в родной Корче.

Изданные сочинения 
 Koçi Bey risaleleri. Sultan IV. Murad’a devlet yönetimindeki bozukluklar ile alınması gereken tedbirler hakkında sunulan risale ve Sultan 1. İbrahim’e Osmanlı Devlet teşkilatı hakkında sunulan risale. Hrsg. Seda Çakmakcıoğlu. İstanbul: Kabalcı Yayınevi 2008.
 Yilmaz Kurt (Hg.): Koçibey Risalesi. Ankara: Burak 1998.
 Zuhuri Danişman: Koçi Bey risalesi. 1. basılış. Istanbul: Devlet Kitapları 1972. (Türk kültürü kaynak eserleri dizisi). — Sprachlich modernisierter türkischer Text.
 Ali Kemali Aksüt: Koçi Bey Risalesi. Şimdiye kadar elde edilememiş olan tarihî eserin tamami; Koçi Beyin resmini havidir. Istanbul: Vakit 1939. — Übertragung in moderne türkische Sprache.
 Koçi Bey Risalesi. Istanbul 1303 (i.e. 1885/86). — Unkritische osmanische Ausgabe.

Литература 
 
 Klaus Kreiser. Christoph K. Neumann: Kleine Geschichte der Türkei. Stuttgart : Reclam 2003. S.204 ff., S.239
 Suraiya Faroqhi: Kultur und Alltag im Osmanischen Reich. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20.Jahrhunderts. München : Beck 1995.
 Franz Taeschner: Die osmanische Literatur. Leiden u.a. : Brill 1982. (Handbuch der Orientalistik: Turkologie). — https://books.google.com/books?id=W_kb_o85UUIC&lpg=PP1&hl=de&pg=PA250#v=onepage&q&f=false
 F.A. Behrnauer: Koģabeg’s Abhandlung über den Verfall des osmanischen Staatsgebäudes seit Sultan Suleiman dem Großen. In: Zs. der Dt.Morgenländ.Ges. 15 (1861), S.325-326.

Родившиеся в Корче
Умершие в 1654 году
Умершие в Стамбуле
Политики Османской империи
Писатели Османской империи
Похороненные в Албании